Als Corinthus wird bezeichnet:

 auf Latein die antike Stadt Korinth
 Titularerzbistum Corinthus

Siehe auch:
 Korinthos
 Corinto